Kemppainen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
Antti-Jussi Kemppainen (né en 1989), skieur acrobatique finlandais
 (1881-1941), gymnaste olympique finlandais
Joonas Kemppainen (né en 1988), joueur finlandais de hockey sur glace
Marko Kemppainen (né en 1976), tireur sportif finlandais

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois